Le BUT en Réseaux et Télécommunications (DUT R&T) (anciennement Génie des Télécommunications et des Réseaux : GTR) forme des techniciens supérieurs capables d'installer, gérer et maintenir, voire commercialiser des systèmes de réseaux et de télécommunications de tout type. Il a été créé en 1991 pour répondre à :
 L’augmentation du nombre de réseaux et du nombre des services proposés sur ces réseaux ;
 L’augmentation du nombre d'utilisateurs de ces services ;
 L’accroissement de la complexité des réseaux, des matériels de télécommunication et des services qu'ils supportent ;
 La diversité des sociétés qui proposent des services dans ce domaine ;
 La déréglementation de ce domaine qui entraine la naissance de nouvelles entreprises et l'installation en France de filiales de sociétés étrangères.

Admission 
L’admission se fait sur dossier pour les bacheliers de série S et STI2D électronique et électrotechnique mais aussi pour les titulaires d'un Bac Pro SN ou MRIM voir d'un DAEU option B et bac Pro microtechnique.

Formation 
Les départements R&T dispensent, dans le cadre du cycle L du schéma LMD, un enseignement ayant pour objectif de préparer en deux ans leurs étudiants aux fonctions de technicien supérieur tout en leur offrant la possibilité de poursuivre leurs études suivant leur projet personnel et professionnel élaboré dès le premier semestre de leur formation. Pour atteindre cet objectif, la formation repose sur un enseignement modulaire qui comprend un cœur de compétences et des modules complémentaires permettant à l’étudiant de définir son parcours conformément à son Projet Personnel et Professionnel (PPP).

Le DUT R&T peut être obtenu par des voies différentes :
 Formation en quatre semestres à temps plein ;
 Formation par apprentissage ;
 Formation continue et la VAE (Validation des acquis de l’expérience) ;
 Formation en , à distance et avec regroupements ;
 Formation en un an à temps plein (année spéciale).
La formation dispensée est répartie en 4 unités d’enseignement (UE) qui sont déclinées par semestre :
 Formation scientifique et humaine (UE1) : mathématiques, physique, culture-communication, connaissance de l'entreprise, anglais ;
 Informatique et électronique (UE2) ;
 Télécommunications et réseaux (UE3) ;
 Projets professionnels (UE4) : projets tutorés, stage, PPP.

Liste des IUT 
Voici la liste des 29 IUT où la formation Réseaux et Télécoms (R&T) est proposée :
IUT d’Annecy
IUT de Belfort-Montbéliard
IUT de Béthune
IUT de Béziers
IUT de Blois
IUT de Caen-Ifs
IUT de Châlons-en-Champagne
IUT de Clermont-Ferrand
IUT de Colmar
IUT de Créteil-Vitry-sur-Seine
IUT de Dijon (site d'Auxerre)
IUT de Grenoble
IUT de Kourou
IUT de la Roche-sur-Yon
IUT de La Rochelle
IUT de Lannion
IUT de Marseille
IUT de Mont de Marsan
IUT de Nancy-Brabois
IUT de Nice Côte d’Azur (site de Sophia-Antipolis)
IUT de Poitiers (site de Châtellerault)
IUT de Roanne
IUT de Rouen Elbeuf
IUT de Saint-Pierre
IUT de Saint-Malo
IUT de Toulouse-Blagnac
IUT de Valence
IUT de Vélizy
IUT de Villetaneuse

Débouchés 
Les professions visées sont celles liées à l’installation, la gestion et la maintenance de tous les types de réseaux, aux environnements applicatifs qui les utilisent et à l’administration des systèmes d’exploitation. Tous les types de réseaux sont concernés : réseaux informatiques classiques, réseaux téléphoniques, réseaux à intégration de services, réseaux mobiles...

Les techniciens supérieurs dans le domaine des Réseaux et des Télécommunications ont des capacités à :
 intégrer une équipe chargée de traiter un des points cités ci-dessus, et d’assurer un lien entre les clients de l'entreprise et une équipe technique,
 maîtriser de grandes structures multi-réseaux, notamment grâce à une bonne connaissance des problèmes d’interconnexions (ponts, routeurs…) et de gestion de réseau,
 participer à la réalisation des fonctions de communication des applications informatiques réparties.

Les diplômés R&T peuvent prétendre aux fonctions de :
 administrateur Systèmes et Réseaux,
 responsable d’Exploitation,
 architecte Réseau et de Systèmes de Communications et d’Information,
 responsable maintenance logiciel et matériel pour les réseaux et/ou les installations de télécommunications.

Ces métiers offrent actuellement de nombreux débouchés dans :
 les sociétés de service et les constructeurs d’équipements réseaux,
 les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès à Internet,
 les entreprises et les administrations gérant elles-mêmes leurs systèmes d’information et de communication,
 les installateurs de téléphonie,
 les sociétés de services et d’ingénierie informatiques (SSII).

Technicien en Réseaux et Télécoms 
Le neticien (technicien du net) est aux réseaux ce que le mécanicien est à la mécanique ou ce que l'informaticien est à l'informatique.

Le neticien est le spécialiste du réseau et des technologies de l'internet.

Le nom neticien est une marque déposée par les départements Réseaux et Télécoms des IUT.

Poursuites d’études 
L'IUT assure une formation professionnelle pour une intégration immédiate dans la vie active. Toutefois, certains étudiants présentant les aptitudes requises peuvent obtenir un avis favorable du conseil pédagogique pour poursuivre des études. Ils peuvent accéder sur titre ou sur concours :
 Aux grandes écoles
 Aux écoles d'ingénieurs
 Aux licences-maîtrises
 Aux Instituts universitaires professionnalisés des universités
 Au Conservatoires national des arts et métiers (CNAM) ou à ses centres associés en province.

Les diplômés ont aussi accès au diplôme d'ingénieur après trois ans d'activité professionnelle et 12 à  de formation à temps plein.
Liste et adresses des écoles classées par thèmes :
 Écoles sans spécialisation particulière
 Écoles de gestion
 Écoles spécialisées en télécommunications et réseaux
 Formations universitaires

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Réseaux et télécommunications